Ю-мьен (устар. яо; самоназвание — Iu Mienh; [ju˧ mjɛn˧˩]) — один из главных языков народа яо, живущего в Китае, Лаосе, Вьетнаме, Таиланде и с относительно недавнего времени — в США. Всего в мире насчитывается около 900 000 говорящих на ю-мьен.

Вопросы классификации 
В отдаленном родстве с языком ю-мьен состоит язык мяо. Вместе они образуют языковую семью мяо-яо (хмонг-мьен).

Китайские лингвисты рассматривают диалект Гуанси-Чжуанского автономного района в качестве стандартного. Однако на западе народ яо представлен в основном беженцами из Лаоса, поэтому западные исследования концентрируются на их диалекте.

Язык ю-мьен имеет 78 % сходство в лексике с диалектом киммун, 70 % с группой диалектов бьяумин и 61 % с дзаумин.

Лингвогеография

Ареал и численность 
На ю-мьен говорит около 400 000 человек в Китае, 350 000 во Вьетнаме, 60 000 в Лаосе, 40 000 в Таиланде, 25 000 в США и 2000 во Франции.

В Китае на ю-мьен говорят в пограничном с Вьетнамом Гуанси-Чжуанском автономном районе, провинциях Гуандун, Юньнань, Хунань и Гуйчжоу.

Письменность 

В прошлом отсутствие алфавита было причиной низкого уровня грамотности среди говорящих на ю-мьен. В Китае язык записывался китайской письменностью, однако такая система была чрезвычайно сложна для носителей языка в других странах, например в Лаосе.

В 1984 году была предпринята попытка изменить эту ситуацию — была создана общеяоская письменность на основе латинского алфавита. В отличие от вьетнамского языка, в ней не применяются диакритические знаки для обозначения тонов или различения гласных звуков — используются только 26 букв латинского алфавита. Система позволяет различить 30 начальных и 128 конечных звука, а также восемь тонов. Она основана на более ранней системе письма, разработанной в Китае. Алфавит ю-мьен похож на романизированный народный алфавит, использующийся для языка мяо, а также на систему пиньинь, использующуюся для транскрипции китайского языка.

Алфавит ю-мьен введён в 1984 году и используется в Гуанси-Чжуанском АР, провинциях Гаундун, Хунань, Юньнань, а также среди яо в Таиланда, США и Франции. В 1983 году был разработан и внедрён алфавит для диалекта киммун (Kim-Mun), провинция Юньнань.

В Таиланде ю-мьен записывается тайским письмом, а в Лаосе — лаосским.

Лингвистическая характеристика 
Подобно языку мяо, а также вьетнамскому и китайскому, язык яо является тональным и изолирующим.

Фонетика и фонология

Тоны 
Тоны обозначаются дополнительной согласной, пишущейся в конце каждого слова. Эта согласная не произносится, а все слово получает указываемый ею тон.

Существующие тоны:
 v — Очень высокий тон (maiv — нет, несогласие)
 c — Очень низкий тон (maaic — продавать)
 h — Нисходящий тон (maaih — иметь)
 x — Восходящий тон (maaix — хвост)
 z — Низкий, долгий, восходяще-нисходящий тон (maaiz — покупать)
 Без согласной в конце — обычный ровный тон. (mai_ — накренённый)

Начальные согласные 
В языке ю-мьен слог может начинаться с одной из следующих букв:

Гласные 
В языке ю-мьен гласные представлены сочетаниями 5 букв: a, e, i, o и u, а также сочетанием or, которое также считается гласной.

Имеется несколько дифтонгов: a, aa, ae, ai, aai, au, aau, e, ei, eu, o, oi, ou, or, i, ie, iu, u, ui, uo.
Многие из вышеприведенных гласных звуков могут предваряться буквами i или u. i обозначает йотированное произношение. U в этой позиции произносится как неслоговое ў.

Конечные согласные 
В отличие от языка мяо, в языке ю-мьен существуют произносимые конечные согласные, идущие в конце слога, перед буквой, обозначающей тон.
Этими согласными могут быть n, ng, m, p, t или k. Взрывные согласные p, t и k могут иметь после себя только тоны c или v.
q используется после гласной для обозначения краткости (эквивалент гортанной смычки). Как и взрывные согласные, она может иметь после себя только тоны v или c.

Грамматика 
Грамматика языка ю-мьен напоминает вьетнамскую. Не существует падежей, времен и множественного числа. Слова неизменяемы.

Ю-мьен — язык типа SVO (подлежащее — сказуемое — прямое дополнение). Прилагательные идут после существительного и отделяются от них дефисом. Вопросительные слова типа «где» ставятся в конце предложения.

Слово maiv означает «нет» или «не» и помещается перед глаголом для образования отрицания. На письме часто сокращается до mv.

В языке ю-мьен существует много сокращений. Иногда слова начинаются с сокращенного слога (которым может быть просто просто «m») с апострофом, за которым следует полный второй слог.

Литература 
 Panh Smith [Koueifo Saephanh]: Modern English-Mienh and Mienh-English Dictionary (Trafford 2002), ISBN 1-55369-711-1.
 Tony Waters. «Adaptation and Migration among the Mien People of Southeast Asia.» Ethnic Groups vol. 8, pages 127—141 (1990).
 Máo Zōngwǔ 毛宗武，Méng Cháojí 蒙朝吉，Zhèng Zōngzé 郑宗泽 etc. (eds.): Yáoyǔ jiǎnzhì 瑶语简志 (Overview of the Yao language; Běijīng 北京, Mínzú chūbǎnshè 民族出版社 1982)
 Máo Zōngwǔ 毛宗武: Yáozú Miǎnyǔ fāngyán yánjiū 瑶族勉语方言研究 (Studies in Mien dialects of the Yao nationality; Běijīng 北京, Mínzú chūbǎnshè 民族出版社 2004).
 Minglang Zhou: Multilingualism in China. The Politics of Writing Reforms for Minority Languages, 1949—2002 (Berlin, Walter de Gruyter 2003); ISBN 3-11-017896-6.

Примечания

Ссылки 

 Словарь, грамматика и языковой форум
 Музыка и уроки онлайн

Языки Китая
Языки Лаоса
Языки Вьетнама
Языки Таиланда
Языки хмонг-мьен